Zagara – fiore degli agrumi
 Zagara – album dei Sunbirds del 1973
 Zagara – personaggio dell'universo di Starcraft
 Sporting Club Zagara 1 Rugby – club italiano di rugby a 15